Pieni Kaijansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Kaijansaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Pieni Kaijansaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar